Municipio de Danbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Danbury (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stokes.
 Municipio de Danbury (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.